Salpeter (lateinisch; vor allem für Kalisalpeter) steht für:

  Trivialname für einige natürlich vorkommende Nitrate, insbesondere Natriumnitrat (Chilesalpeter), Kaliumnitrat (Kalisalpeter) oder Calciumnitrat (Mauersalpeter). Weitere Beispiele s. a. Nitrate#Salpeter
 (11757) Salpeter, Asteroid des Hauptgürtels

Salpeter ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Salpeter (1924–2008), österreichisch-australisch-amerikanischer Astrophysiker
 Lonah Chemtai Salpeter (* 1988), israelische Leichtathletin
 Max Salpeter (1908–2010), britischer Geiger
 Walter Salpeter (1902–1947), deutscher Jurist und SS-Führer

Siehe auch: